Бернарда Феррейра де Ласерда (; в замужестве Корреа де Суза; ) — португальская ,  и .

Биография 

Об её детстве и отрочестве информации практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о ней весьма скудны и отрывочны; известно лишь, что де Ласерда родилась в Порту 1595/6 году.

Она писала на нескольких языках. Лопе де Вега, посвятивший ей свою эклогу «Filis», восхваляет чистоту её латыни, ее португальское сердце и испанское перо. 

Поэма «Hespana libertada», посвященную испанскому королю Фелиппу III (Лиссабон, 1618), написанная на кастильском наречии, представляет собою рифмованную хронику, согласно «ЭСБЕ», «лишенную всякой поэтической силы»; вторая часть произведения появилась лишь спустя почти тридцать лет после смерти автора (1673) её дочерью Марией Кларой де Менесес. 

Португальские стихотворения де Ласерды были изданы в сборнике под названием «Soledades do Buçao» (Лиссабон, 1634) и в своё время они весьма ценились читателями, но некоторые придирчивые литературные критики охарактеризовали их лишь как «стихотворный набор слов».

О стихах де Ласерды также очень лестно отзывался португальский поэт , что позволяет предположить, что её коллеги-мужчины довольно высоко ценили её поэтический дар.

Бернарда Феррейра де Ласерда скончалась в 1644 году в городе Лиссабоне.

Арт-феминистка Джуди Чикаго, увековечила имя поэтессы в своей художественной композиции «Званый ужин» посвящённой выдающимся женщинам разных эпох.

Примечания

Ссылки 
  

Португальские поэты
Португальские писатели